Deltawet (1958), Nederlandse wet die als basis stond voor de Deltawerken
 Deltawet (2011), Nederlandse wet